William Day (1529–1596) – angielski duchowny, biskup Winchesteru
 William R. Day (1849–1923) – amerykański dyplomata i prawnik
 William S. Day (1923–1984) – amerykański polityk